Albert Thomas kan syfta på bland andra:

* Albert Thomas (1878–1932), fransk politiker
 Albert-Félix-Théophile Thomas (1847–1907), fransk arkitekt
 Albert Thomas (1898–1966), amerikansk politiker